Приозерная  и Приозёрная — топонимы.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Приозерная — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Приозерная — деревня в Шумилинском районе Витебской области.
 Приозерная — деревня в Чаусском районе Могилёвской области.

Россия 
 Приозерная — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Приозерная — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Приозерная — деревня в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Приозёрная — деревня в Островском районе Псковской области.
 Приозерная — деревня в Алексеевском районе Республики Татарстан.

Реки 
 Приозерная — река, впадает в озеро Ёонай

См. также 
 Приозёрная улица